Clímene (en grec antic Κλυμένη i en llatí Clymene), va ser una nimfa, filla d'Oceà i de Tetis.

Segons alguns, s'uní al tità Jàpet i va ser la mare d'Atlas, Meneci, Prometeu i Epimeteu.

D'altres, però, la consideren esposa de Prometeu, i en aquest cas seria la mare d'Hel·len, l'avantpassat de tots els hel·lens, i de Deucalió.

També va mantenir relacions amb Hèlios, de les quals nasqueren Faetont i les Helíades.

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 53. (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

Oceànides